El Rendezvous FC es un equipo de fútbol de Barbados que juega en la Primera División de Barbados, la máxima categoría de fútbol en el país.

Historia
Fue fundado en 2002 en Saint Michael, por un grupo de inmigrantes de San Vicente y las Granadinas, por lo que su uniforme y colores son similares a los de .

Su principal logro ha sido ganar la Copa FA de Barbados en el año 2013 y ha sido finalista en dos ocasiones.

Palmarés
 Barbados FA Cup: 1
 2013

Jugadores

Jugadores destacados
 Shandel Samuel

Referencias

Enlaces externos
soccerway.com
Barbados FA profile 

Equipos de fútbol de Barbados
Equipos de fútbol fundados en 2002
Barbados en 2002